Het Embassy wereldkampioenschap snooker 1978 vond plaats van 17 tot en met 29 april 1978 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. John Spencer was de titelverdediger. Ray Reardon won zijn zesde en laatste wereldtitel.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 7.500,-
 Finalist: £ 3.500,-
 Derde plaats: £ 2.500,-
 Vierde plaats: £ 2.000,-
 Kwartfinale: £ 1.000,-
 Laatste 16: £ 500,-
 Hoogste break: £ 500,-
 Maximumbreak: £ 10.000,-

Hoofdtoernooi

Century breaks
 138, 118 - John Spencer
 119, 100 - Ray Reardon
 108 - Eddie Charlton
 105 - Fred Davis
 105 - Patsy Fagan

Opvallendheden
Het wereldkampioenschap snooker van 1978 was het eerste waarop de twee verliezend finalisten tegen elkaar speelden voor de derde plaats en een daarbij behorend, hoger prijzengeld dan wat de nummer vier kreeg.
Het wereldkampioenschap snooker van 1978 was het laatste waarin de rondes draaiden om 13 (eerste ronde), 13 (kwartfinale), 18 (halve finale) en 25 (finale) gewonnen frames. Vanaf het WK van 1979 gingen de rondes om het winnen van achtereenvolgens 13, 13, 19 en 24 frames.
Ray Reardon won het wereldkampioenschap snooker van 1978 op een leeftijd van 45 jaar en 203 dagen. Daarmee is hij de oudste winnaar van het 'moderne' WK ooit.
Met zes toernooioverwinningen op het wereldkampioenschap snooker in de moderne tijd was Ray Reardon alleenrecordhouder tot Steve Davis hem op het WK 1989 evenaarde. Reardon raakte zijn record helemaal kwijt toen Stephen Hendry op het WK 1999 voor de zevende keer het wereldkampioenschap snooker in Sheffield won.

1978
Sport in 1978